Йип Вэй Мэн () — китайский кинорежиссёр и продюсер.

Фильмография

Продюсер 
 Полководцы / The Warlords (2007)

Режиссёр 
 Baak bin sing gwan / Sixty Million Dollar Man / Операция стоимостью 60 миллионов долларов (1995)
 Bu dao de de li wu / I’m Your Birthday Cake! / Я буду подарком тебе (1995)
 Пока смерть не рассмешит нас (1996)
 Goo waak chai ching yee pin ji hung hing sap saam mooi / Portland Street Blues / Блюз Портланд-стрит (1998)
 Yau ching sui yuet saan gai goo si / Those Were the Days… / Молодые и опасные: Вот это были деньки (2000)
 Только для плохих парней (2000)
 Город желаний (2001)
 Dong laam yan bin shing lui yan / Women from Mars/ Женщины с Марса (2002)
 Fung hung bei cup / Beauty and the Breast / Красавица и грудь (2002)
 On loh yue miu lam / Anna and the Martial Art World / Анна в стране кунгфу (2003)
 Pao zhi nu peng you / My Dream Girl / Девушка моей мечты (фильм, 2003) (2003)
 Полководцы / The Warlords (2007)
 Судьба (фильм, 2008) (2008)

Сценарист 
 Baak bin sing gwan / Sixty Million Dollar Man / Операция стоимостью 60 миллионов долларов (1995)

Ссылки 
 http://www.dianying.com/en/person/YeWeimin
 http://www.cinemasie.com/en/fiche/personne/yipwaiman/
 http://www.hkcinemagic.com/en/people.asp?id=1176